Tomás Andrés Guzmán Gaetan (Assunção, 7 de março de 1982) é um futebolista paraguaio. Atua como centro-avante no Olimpia.

Clubes
Times: Presidente Hayes (1998-00), Juventus (2001/02), Ternana (2001/02), Messina (2003/04), Crotone (2004/05), Siena (2006), Juventus (2006-atualmente).
Seleção: Paraguai

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Ternana Calcio
Futebolistas do F.C. Messina Peloro‎
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Sportivo San Lorenzo